Џан Јунгжан и Мартина Хингис су освојиле турнир. У финалу су савладале Тимеу Бабош и Андреу Хлавачкову са 6:4, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Резултати такмичења на сајту wtatennis.com
 
Отворено првенство Мадрида 2017.
Отворено првенство Мадрида — женски парови